Vrabec je lahko:

 predstavnik družine vrabcev (Passeridae), največkrat
 domači vrabec (Passer domesticus) ali
 poljski vrabec (Passer montanus)

Priimek 

 Adelbert Vrabec (1890—1943), politik
 Alenka Bole Vrabec (1937—2020), prevajalka, gledališka igralka in režiserka
 Branko Vrabec, TV novinar, urednik
 Franjo Vrabec (1907—1986), rezbar, restavrator in pozlatar
 Helena U. Vrabec, strokovnjakinja s področja varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij
Janja Vrabec Janežič, likovna pedagoginja (UP)
Janko Vrabec (1827—1898), orglar (izdelovalec orgel)
 Jože Vrabec (*1940), matematik, univ. profesor
 Marjan Vrabec (*1950), arhitekt in urbanist
 Marko Vrabec (*1969), geolog, prof.
 Mirijam Vrabec, geologinja
 Peter Vrabec, duhovnik in eksorcist
 Sandi Vrabec, klarinetist in glasbeni šolnik
 Stojan Vrabec (1920—2023), gradbeni inženir, stoletnik
 Tanja Vrabec, nogometašica
 Ubald Vrabec (1905—1992), skladatelj, violinist, zborovodja, profesor glasbe na AG 
 Viktor Vrabec (1914—1999), avtomehanik, protifašist in partizan

Glej tudi 

 priimek Wraber
 priimek Vrabič

Zunanje povezave 

 

Slovenski priimki